Isabel García Lorca (1909-2002), universitaire et écrivaine espagnole ;
 Isabel García Lorca (née en 1967), nom de scène d'Isabel Brousseau, actrice canadienne.